Бахтиёр Азамович Ашурматов (; ) — узбекский футболист, защитник, тренер.

Биография

Карьера игрока 
В 1994—1997 годах Ашурматов играл за клуб МХСК в высшей лиге Узбекистана. В 1997 перешёл в «Пахтакор», за который выступал до 2002 года, лишь 2000 год отыграв в клубе «Дустлик» из Ташкентской области. В 2003 году из узбекского чемпионата попадает в российскую Премьер-лигу. В этом году он сыграл 6 матчей за «Аланию» и 5 за «Торпедо-Металлург». В 2004—2005 вновь играл в высшей лиге Узбекистана за ташкентский «Пахтакор». 20 июля 2005 года спортивный директор самарцев и пригласил приехать на просмотр в «Крылья Советов», а уже 31 июля вышел на замену в своём первом и единственном матче за новую команду. Это была гостевая игра с «Томью», Ашурматов вышел на 77 минуте и вскоре получил разрыв связок и выбыл на три месяца. После были лечение и реабилитация в Германии. Пройдя межсезонные сборы Ашурматов в апреле 2006 года провёл 4 игры за дубль, так и не сыграв больше за основной состав. С 2007 года вновь играл в Узбекистане в составе ФК «Курувчи». За «Курувчи» он отыграл 3 сезона и перешёл в ФК «Хорезм» (Ургенч).

В сезоне 2011/12 играл за ташкентский «Локомотив», где и закончил карьеру игрока.

Карьера тренера 
В 2012 году стал тренером ФК «Гулистан», из первой лиги Узбекистана. По итогам сезона 2012 вывел клуб в высшую лигу.

По окончании сезона 2013 вернулся в тренерский штаб «Бунёдкора», где играл в 2007—2009 годах. В начале января 2014 года был назначен главным тренером «Навбахора».

18 февраля 2015 года был назначен главным тренером олимпийской сборной Узбекистана.

В январе 2017 года был назначен начальником селекционной службы клуба «Бухара». В январе того же года вошёл в тренерский штаб, а впоследствии стал техническим директором.

С 4 июня 2018 года назначен новым главным тренером АГМК. 28 октября 2018 года, АГМК впервые в истории выиграл Кубок Узбекистана по футболу. 22 декабря 2018 года покинул свой пост.

Спустя четыре дня был назначен на пост главного тренера «Бухары». 14 мая 2019 года, покинул команду. С 27 июня по 29 июля 2019 года возглавлял «Сурхан». С 9 декабря 2019 года — главный тренер «Коканд 1912».

Достижения

В качестве игрока 
 МХСК Ташкент
 Вице-чемпион Узбекистана: 1995

 Пахтакор
 Чемпион Узбекистана (3): 1998, 2002, 2004
 Победитель Кубка Узбекистана (3): 2001, 2002, 2004

 Дустлик
 Чемпион Узбекистана: 2000
 Победитель Кубка Узбекистана: 2000

 Бунёдкор
 Чемпион Узбекистана (3): 2007, 2008, 2009
 Победитель Кубка Узбекистана: 2008
 Полуфиналист Лиги чемпионов АФК: 2008

В качестве тренера 
 Гулистан
 Победитель первой лиги Узбекистана: 2012

 АГМК
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2018

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК МХСК
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Дустлик»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Хорезм»
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент
Футбольные тренеры Узбекистана
Тренеры ФК «Гулистан»
Тренеры ФК «Навбахор»
Тренеры ФК «Андижан»
Тренеры ФК АГМК
Тренеры ФК «Бухара»
Тренеры ФК «Сурхан»
Тренеры ФК «Коканд 1912»